Альфре́до Джеймс (Аль) Пачи́но (; род. 25 апреля 1940, Восточный Гарлем, Манхэттен, Нью-Йорк) — американский актёр, режиссёр и сценарист.

Наиболее знаменит своими ролями гангстеров — Майкл Корлеоне в трилогии «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы и Тони Монтана в фильме Брайана Де Пальма «Лицо со шрамом» (1983). Роль Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины» (1992) принесла актёру «Оскар» в номинации Лучшая мужская роль, что стало его первым успехом после семи предыдущих номинаций.

Аль Пачино дебютировал в кино в 1969 году в фильме , сыграв в нём незначительную второстепенную роль. В 1971 году он снялся во втором фильме, но теперь уже сыграл главную роль в драме «Паника в Нидл-Парке». В этом фильме актёра заметил Коппола и пригласил в «Крёстный отец» на роль Майкла Корлеоне.

Помимо удачной карьеры в кино, Аль Пачино является знаковым театральным актёром. В 1969 и 1977 годах он был награждён престижной театральной премией «Тони». Кроме того, он является обладателем множества других наград, в том числе и от Американского института киноискусства. Аль Пачино вместе с Эллен Бёрстин возглавляет Актёрскую студию в Нью-Йорке.

Биография

Ранние годы и образование 
Аль Пачино родился 25 апреля 1940 года в Восточном Гарлеме на Манхэттене в Нью-Йорке, в семье италоамериканцев Розы и Сальваторе Пачино, которые развелись, когда ему было два года. Тогда они с матерью переехали в Южный Бронкс, в район зоопарка, чтобы жить вместе с её родителями Кейт и Джеймсом Джерарди, которые были выходцами из Корлеоне, Сицилия. Его отец переехал в калифорнийский город Ковина, где работал страховщиком и ресторатором.

Аль Пачино поступил в знаменитую . Будучи подростком, «Сони», как называли его друзья, хотел стать профессиональным бейсболистом. Но в то же время у него появилось другое популярное среди его товарищей прозвище — «Актёр».

В девять лет он начал курить, а в тринадцать стал употреблять спиртные напитки и баловаться марихуаной, но никогда не принимал тяжёлых наркотиков, так как два его близких друга умерли от передозировки. Аль Пачино рос в бедном криминальном районе и часто сам был зачинщиком драк, являясь одним из главных возмутителей школьного спокойствия.

Учёба была малоинтересна для Альфредо, и он завалил почти все экзамены, кроме английского. В 17 лет его отчислили из школы. Мать была недовольна таким поворотом событий, они поссорились, и Альфредо ушёл из дома. Он работал на низкооплачиваемых работах, в том числе был посыльным, официантом, уборщиком, почтальоном, и всё это только для того, чтобы заработать на продолжение своего актёрского образования.

Начал выступать в Нью-Йоркском театральном андерграунде, а после присоединился к студии Херберта Бергхофа «», которая располагалась в Гринвич-Виллидже — богемном районе Нью-Йорка той эпохи. В этой студии он познакомился с преподавателем актёрского мастерства Чарли Лаутоном, который стал его учителем и лучшим другом. В этот период у Аль Пачино часто не было ни работы, ни крыши над головой, иногда ему приходилось ночевать на улице, в театрах или оставаться у друзей. В 1962 году, в возрасте 43 лет, от лейкемии скончалась его мать, а через год умер его дед Джеймс Джерарди — один из самых важных и почитаемых людей в жизни Аль Пачино.

Обучение в актёрской студии 
В 1960-х годах Аль Пачино твёрдо решил стать актёром. Одним из основных источников актёрского вдохновения позже он называл классическую картину «Потерянный уикэнд» и работу Рэя Милланда, исполнившего в ней главную роль.

В 1966 году после множества предыдущих провальных попыток Аль Пачино наконец-то удачно прошёл прослушивание в Актёрской студии. Это организация для профессиональных актёров, режиссёров и драматургов, расположенная в районе Адской кухни на Манхэттене. За свою долгую историю студия дала путёвку в жизнь многим известным и успешным деятелям искусства. В Актёрской студии Аль Пачино совершенствовал свою игру по системе Станиславского, обучаясь этому на курсе у Ли Страсберга, который позже стал его партнёром в фильме «Крёстный отец 2», сыграв Хаймана Рота. В последующем Аль Пачино так говорил о роли студии и Ли Страсберга в своей жизни:  «Актёрская студия очень много значила в моей жизни. Невозможно передать словами Ли Страсбергу всего того, чего он действительно заслуживает. Вместе с Чарли этот человек сделал меня таким, какой я есть. Это было замечательным, поворотным моментом моей жизни. Это заставило меня бросить все раздумья о других способах сделать карьеру и посвятить себя актёрству». В другом интервью Аль Пачино сказал о Ли Страсберге следующее:  «Было захватывающе работать с ним, потому что он был очень интересным, когда начинал рассказывать что-либо о сцене или о людях. Просто хотелось его слушать, потому что вещи, которые он рассказывал, вы вряд ли слышали до этого. Он всегда был таким понимающим… он любил актёров так сильно». Аль Пачино вместе с Эллен Бёрстин и Харви Кейтелем в настоящее время является со-президентом Актёрской студии.

Театральная карьера 
В 1967 году Аль Пачино провёл сезон в бостонском театре «Charles Playhouse», где играл в пьесе Клиффорда Одетса «Проснись и пой!», получая 125 долларов в неделю, а также в работе Жан-Клода ван Италли «Америка, Ура», где он встретился с актрисой Джилл Клейберг, игравшей в этом же спектакле. У них завязались романтические отношения, продлившиеся 5 лет, и они вместе вернулись из Бостона в Нью-Йорк.

В 1968 году в нью-йоркском театре «Астор Плейс» он играл уличного панка Мёрфа из произведения Израэля Хоровитца «Индейцы хотят Бронкс», где также играл его близкий друг и партнёр по «Крёстному отцу» Джон Казале. Премьера спектакля состоялась 17 января 1968 года, и в итоге он растянулся на 177 выступлений. Игра Аль Пачино и Казале была высоко оценена, они оба получили престижные театральные награды.

Игра актёра привлекла внимание одного из лучших продюсеров и агентов того времени Мартина Брегмана, и он предложил Аль Пачино сотрудничать. Это партнёрство растянулось на долгие годы, став весьма плодотворным. Брегман был продюсером многих фильмов Аль Пачино, включая «Серпико», «Собачий полдень», «Лицо со шрамом».

Аль Пачино вместе с труппой спектакля «Индейцы хотят Бронкс» был приглашен на престижный фестиваль в итальянский город Сполето. Это был его первый визит в Италию. Позже он вспоминал, что играть перед итальянской публикой было для него замечательным опытом.

Аль Пачино и Клейберг были утверждены на роли в эпизоде «Смертельный круг насилия» сериала «N.Y.P.D.» канала ABC. Показ состоялся 12 ноября 1968 года. Клейберг в то же время получила роль в одной из мыльных опер. Но их финансовая ситуация оставалась тяжёлой и, чтобы хоть как-то помочь, её отец ежемесячно высылал им деньги.

25 февраля 1969 года Аль Пачино дебютировал на Бродвее в спектакле Дона Петерсена «Носит ли тигр галстук?» в театре Беласко. 29 марта 1969 года спектакль закрыли после всего лишь 39 показов, но Пачино получил восторженные отзывы на свою игру и 20 апреля того же года выиграл премию «Тони». В 1970-x Аль Пачино продолжил играть в театре. За роль в пьесе «Основная подготовка Павло Хуммелля» он в 1977 году вновь получил «Тони». Также в этот период он играет важную для себя роль Ричарда III в одноимённой пьесе Шекспира. В 1980-х Аль Пачино играл в «Американском бизоне» Дэвида Мэмета и за эту роль был номинирован на премию «Драма Деск». В 1990-х актёр продолжал активно появляться на театральных подмостках, играя в пьесах «Саломея» Оскара Уайльда и «Хьюи» Юджина О’Нила. А в 2005 году сыграл в пьесе «Сироты…» Лайла Кесслера.

В 2010 году Аль Пачино вернулся в театр, согласившись сыграть Шейлока в пьесе Шекспира «Венецианский купец». Интересен факт, что Пачино уже играл эту роль в экранизации 2004 года. Премьера спектакля состоялась на Бродвее в октябре 2010 года; кассовые сборы первой недели составили около 1 миллиона долларов.

Карьера в кино

Начало 
Первые эпизодические роли в кино Аль Пачино стал получать сразу после того, как поступил в Актёрскую студию. Но мало того, что эти роли были незначительны, так ещё и почти не оплачивались. Первые более-менее серьёзные приглашения стали приходить после успеха актёра на сцене. Дебютом Аль Пачино в кино стоит считать небольшую роль в фильме 1969 года «Я, Натали», где его партнёршей стала Патти Дьюк. В 1970 году Аль Пачино подписал контракт с актёрским агентством «Creative Management Associates».

1970-е 
Первую крупную роль Аль Пачино получил в 1971 году, сыграв наркомана в фильме Джерри Шацберга «Паника в Нидл-Парке». После этой ленты его заметил Фрэнсис Форд Коппола и пригласил в свой новый фильм «Крёстный отец» на роль Майкла Корлеоне. Коппола отказал всем другим претендентам, среди которых были Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Джеймс Каан, Роберт Редфорд и Уоррен Битти, и утвердил Пачино на эту роль к ужасу боссов киностудии, считавших его недостаточно высоким для этого персонажа. В итоге за эту роль Аль Пачино в первый раз был номинирован на премию «Оскар», но бойкотировал церемонию вручения, выразив недоумение, почему он был номинирован как лучший актёр второго плана, тогда как Марлон Брандо, сыгравший в фильме намного меньше по времени, был номинирован как лучший актёр. Статуэтку Аль Пачино в тот раз не получил. В свою очередь, Брандо тоже не появился на церемонии вручения, хотя в номинации победил.
Сам актёр так говорит об этой знаковой для него роли: «Мне повезло, что я был принят на эту роль. Моя кандидатура была очень сомнительной. Я постоянно думал, что меня уволят. Затем же успех фильма сокрушил меня. Но сейчас я смотрю на это как на особенный феномен, случившийся со мной».

В 1973 году Аль Пачино вновь сыграл у Шацберга в фильме «Пугало», где его партнёром стал актёр Джин Хэкмен, который уже успел стать знаменитым благодаря ролям в оскароносном «Французском связном» и «Приключении „Посейдона“». В том же году Пачино исполнил главную роль в фильме «Серпико», основанном на реальных событиях, сыграв нью-йоркского полицейского Фрэнка Серпико, идущего против системы и пытающегося раскрыть коррумпированность своих сослуживцев. За эту роль актёр второй раз был номинирован на премию «Оскар».

В 1974 году Аль Пачино снова сыграл роль Майкла Корлеоне во второй части «Крёстного отца». Этот фильм стал первым в истории сиквелом, получившим «Оскар» как лучший фильм. Сам Аль Пачино был в третий раз номинирован, но награду опять не получил.

В 1975 году актёр снялся в успешной криминальной драме «Собачий полдень», основанной на реальной истории о грабителе банков Джоне Воджтовице. Режиссёром картины выступил Сидни Люмет, снявший Аль Пачино в своём «Серпико» несколько лет назад, и в обоих случаях Пачино был номинирован на «Оскар» как исполнитель лучшей мужской роли, но оба раза проигрывал. За роль в фильме «Собачий полдень» Аль Пачино был удостоен приза лучшему актёру на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

В 1977 году Пачино сыграл автогонщика в фильме Сидни Поллака «Жизнь взаймы». За эту роль он был номинирован как лучший актёр на «Золотой глобус», но проиграл Ричарду Бартону. Следующим фильмом, в котором он сыграл, стала драма «Правосудие для всех». Игра актёра получила положительные отзывы среди критиков, и он был в четвёртый раз номинирован на «Оскар» как лучший актёр, но, по иронии судьбы, проиграл Дастину Хоффману, получившему награду за роль Теда Крамера в фильме «Крамер против Крамера»; изначально эта роль предлагалась Аль Пачино, но он от неё отказался.

1980-е 
В начале 1980-х в карьере Аль Пачино случился спад. Его участие в таком проекте, как «Разыскивающий», навлек на актёра гнев гей-сообщества Нью-Йорка. Следующим фильмом, в котором он снялся, была комедийная драма «Автора! Автора!», так же, как и предыдущая лента, подвергнутая жёсткой критике. Однако в 1983 году Аль Пачино получил приглашение сняться в знаменательном для своей карьеры фильме. Брайан Де Пальма утвердил его на роль кубинского наркобарона Тони Монтана в своём фильме «Лицо со шрамом». Первоначально фильм также был встречен критично, но очень хорошо показал себя в прокате, заработав 45 млн долларов в кинотеатрах США. Лента со временем стала культовой, и Аль Пачино неоднократно признавался, что считает эту роль главной в своей жизни. За этот фильм он был номинирован на «Золотой глобус».

Но это было лишь небольшим успехом на фоне общих провальных и тяжёлых 80-х. Фильм «Революция» был встречен зрителями прохладно и коммерчески провалился. В первую очередь в провале обвиняли Пачино, и это стало последней каплей, подтолкнувшей его к принятию решения перестать сниматься в кино на долгие четыре года. В этот период он возвращается в театр и принимает участие в ряде интересных проектов. Среди них была роль Цезаря в спектакле, проходившем в рамках нью-йоркского шекспировского фестиваля. Позже Аль Пачино так объяснил свои неудачи как в кино, так и на сцене: «Я часто возвращаюсь назад и вспоминаю, как все происходило. 74-й…75-й… Играя на сцене, в пьесе Бертольта Брехта „Карьера Артуро Уи, которой могло не быть“, я читаю текст и говорю, что вернулся бы в театр, только если бы моя карьера в кино пошла на убыль… Это было явным примером того, как, к сожалению, воспринимается театр. Моей главной проблемой было то, что я пытался ехать сразу по двум рельсовым путям. От этого некоторые мои работы пострадали. Мне очень жаль, что я не смог в обоих видах искусства проявить себя с лучших сторон».

Пачино вернулся в кино в 1989 году, сыграв в фильме «Море любви» роль детектива, который пытается поймать маньяка. Фильм получил положительные отзывы.

1990-е 

В 1990 году Аль Пачино в шестой раз был номинирован на «Оскар» за свою роль в фильме Уоренна Битти «Дик Трейси», в котором его партнёрами были сам режиссёр и Мадонна. Фильм был финансово успешен и хорошо принят критиками и зрителями. В этом же году актёр вернулся к главному персонажу своей жизни, снявшись в третьей части «Крёстного отца». Этот фильм, как и первые две части, ожидал успех. Но в процессе производства команда столкнулась с рядом трудностей, связанных с вынужденным изменением сценария из-за того, что ряд актёров приняли решение покинуть проект незадолго до начала съемок.

В 1991 году Пачино снялся в мелодраме «Фрэнки и Джонни», где его партнёршей по фильму была Мишель Пфайффер, которая уже играла с ним в «Лице со шрамом». Фильм снова получил достаточно хорошие, тёплые оценки.

В 1992 году Аль Пачино, наконец-то, получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, сыграв Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины». В этом же году он был номинирован и на лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме «Американцы» и, таким образом, стал первым актёром, получившим две номинации в один год и победившим в одной из них. Вместе с Шоном Пенном он снялся в 1993 году в криминальной драме «Путь Карлито», сыграв бывшего мафиози Карлито Бриганте, который вышел на свободу с помощью своего адвоката (Шон Пенн) и решил жить честной жизнью, но его тёмное прошлое и окружение не позволили ему этого сделать.

В 1995 году актёр снялся в фильме «Схватка», режиссёром которого был Майкл Манн. В фильме актёр впервые появился на экране вместе с Робертом Де Ниро (они оба сыграли во второй части «Крёстного отца», но в разных эпизодах, так как были разделены временными отрезками фильма).

В 1996 году Пачино выступил одновременно как продюсер, режиссёр и актёр в театральной документальной драме «В поисках Ричарда». Картина содержит некоторые сцены из шекспировской пьесы «Ричард III». Целью работы являлось определить место и роль творчества Шекспира в современной популярной культуре. Множество известных актёров согласилось принять участие в этом проекте, среди них Алек Болдуин, Кевин Спейси и Вайнона Райдер.

Актёр сыграл роль Сатаны в фильме 1997 года «Адвокат дьявола». Вместе с ним в картине снимались Киану Ривз и Шарлиз Терон. Фильм был финансово успешен, собрав в прокате 150 млн долларов по всему миру. Роджер Эберт в «Chicago Sun-Times» пишет: «Дьявольский характер показан Аль Пачино с удовольствием, граничащим с ликованием».

В том же году Аль Пачино сыграл мафиози по прозвищу «Левша» в фильме, основанном на реальных событиях, «Донни Браско», повествующем о тайном агенте ФБР Донни Браско, внедрённом в одну из преступных семей Нью-Йорка. Роль агента сыграл Джонни Депп.

В 1999 году Аль Пачино вместе с Расселом Кроу снялся в психологической драме Майкла Манна «Свой человек». Фильм основан на реальных событиях и описывает один из крупнейших скандалов XX века, связанный с табачной индустрией. Также актёр сыграл главную роль в фильме Оливера Стоуна «Каждое воскресенье».

2000-е 

После завоевания «Оскара» за ленту «Запах женщины» Аль Пачино больше ни разу не номинировался на эту престижную премию, но стал трижды лауреатом премии «Золотой глобус». Первая награда являлась премией Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Фильм «Китайский кофе», вышедший на экраны в 2000 году, получил хорошие отзывы. Он был снят ещё в 1997 году, но показан лишь три года спустя. Продюсером фильма был сам Аль Пачино, и в основном картина состоит из диалогов двух главных героев. «Китайский кофе» вместе с фильмами «Местный стигматик» и «В поисках Ричарда», продюсером которых также являлся Аль Пачино, были выпущены специальной серией DVD-дисков, названных «Аль Пачино: Актёрский взгляд». Для этих дисков актёр записал пролог и эпилог к каждой из трёх лент.

Аль Пачино отверг предложение стать прототипом Майкла Корлеоне в компьютерной версии игры «Крёстный отец». В результате Electronic Arts было запрещено использовать образ актёра и его голос в игре, хотя сам персонаж там появляется. Однако он дал согласие на использование своего образа в компьютерной игре «Scarface: The World Is Yours», созданной на основе фильма «Лицо со шрамом».

В 2002 году Аль Пачино снялся в триллере Кристофера Нолана «Бессонница». Здесь он играл детектива, разыскивающего убийцу, сыгранного Робином Уильямсом. Как и в «Донни Браско», актёру снова приходится играть измученного, страдающего персонажа. Фильм был успешен, получил 92 % в рейтинге Rotten Tomatoes и собрал 113 млн долларов США по всему миру. Его следующая работа, «Симона» — одна из любимых картин самого актёра — не была признана успешной и не получила ни положительных отзывов, ни достойных кассовых сборов.
В том же году он сыграл публициста в картине «Нужные люди». Этот малобюджетный фильм не удостоился большого внимания, несмотря на сильную игру актёра.
В 2003 году Пачино откликнулся на просьбу друга Мартина Бреста, снимавшего его в знаковой картине «Запах женщины», и снялся в небольшой роли в его новом фильме «Джильи». Фильм провалился в прокате и к тому же был принят в штыки как кинокритиками, так и простыми зрителями.

Следующий фильм был более успешным. Актёр вместе с Колином Фарреллом сыграл в боевике «Рекрут». Следующим проектом, в котором Пачино участвовал, стал мини-сериал компании HBO «Ангелы в Америке», в котором он играет адвоката. За эту роль в 2004 году актёр получил свой четвёртый «Золотой глобус» как лучший актёр.
В этом же году он снялся в роли Шейлока в экранизации Майкла Рэдфорда «Венецианский купец». В отличие от привычного образа злодея, Аль Пачино решил добавить в эту роль немного трагедии, заставляя сопереживать персонажу.

В картине «Деньги на двоих» Пачино сыграл азартного владельца букмекерской конторы. Его партнёрами по фильму были Мэттью Макконахи и Рене Руссо. Фильм впервые был показан  и в целом получил смешанные отзывы.

 Аль Пачино стал 35 лауреатом премии Американского института киноискусства за жизненные достижения. 22 ноября 2006 года университетское философское общество дублинского Тринити-колледжа наградило актёра званием почётного патрона общества.

Аль Пачино снялся в фильме Стивена Содерберга «Тринадцать друзей Оушена», сыграв владельца крупных казино злодея Уилли Бэнка, перешедшего дорогу Дэнни Оушену и его команде. Помимо самого Пачино, картина собрала ещё целую россыпь кинозвезд первой величины, таких как Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Деймон, Энди Гарсиа и др. В итоге фильм получил очень хорошие отзывы.

Премьера очередного фильма актёра, «88 минут», состоялась в США , хотя в некоторых странах он был показан ещё в 2007. Фильм подвергся резкой критике, особенно досталось партнёрше Пачино по фильму, Алисии Витт.

В следующей картине состоялось историческое воссоединение на экране Аль Пачино и Роберта Де Ниро, которые до этого не появлялись на экране вместе 13 лет. Объединила актёров работа над картиной «Право на убийство», в котором оба играют детективов, ищущих серийного убийцу. Помимо них, одной из звёзд фильма также является рэпер Фифти Сент (50 Cent). Премьера картины состоялась . Несмотря на желаемое публикой воссоединение двух знаменитых актёров в одном фильме, сама лента получила достаточно низкие оценки. В «New York Post» фильму присудили одну звезду из 4 возможных. Американский кинокритик  так прокомментировал это решение:

2010-е 

В 2010 году актёр снялся в телефильме «Вы не знаете Джека», основанном на реальных событиях, сыграв роль доктора Джека Кеворкяна, известного патологоанатома, практикующего эвтаназию. Фильм принёс актёру множество престижных наград, среди которых его вторая премия «Эмми» и пятый «Золотой глобус».

5 сентября 2011 года на 68-м Венецианском кинофестивале Аль Пачино был удостоен специального приза «за вклад в кинематограф».

13 февраля 2012 года актёр был награждён Национальной медалью в области искусств за вклад в развитие американского театрального и киноискусства. Награду вручил президент США Барак Обама.

26 ноября 2018 года стало известно, что 78-летний Аль Пачино возвращается к Уильяму Шекспиру. Он сыграет главную роль в новой экранизации трагедии «Король Лир». Режиссёром картины станет Майкл Редфорд. Старт съёмок — 2019 год.

В июле 2019 года на экраны вышел фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», где он впервые снялся вместе с Леонардо Ди Каприо в роли Марвина Шварца, агента Рика Далтона.

В ноябре 2019 года на экраны вышел фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», где Аль Пачино и Роберт Де Ниро вновь снялись вместе.

Личная жизнь 
В вопросах личной жизни актёр всегда был скрытен. Он имел множество романов, среди которых был роман с Дайан Китон, его партнёршей по фильму «Крёстный отец». Отношения, начавшиеся во время съёмок, завершились после окончания съёмок второй части трилогии.

В 1977 году на съёмках «Бобби Дирфилда» познакомился с Мартой Келлер.

Хотя Аль Пачино никогда не был женат, он имеет троих детей. 16 октября 1989 года преподавательница актёрского мастерства Яна Тэррант родила ему дочь, Джулию Марию Пачино. Он также отец двойняшек Антона Джеймса и Оливии Роуз, родившихся 25 января 2001 года. Их мать — актриса Беверли Д’Анджело, с которой он встречался с 1996 по 2003 год. Аль Пачино старается составлять свой график так, чтобы иметь возможность как можно больше времени проводить со своими детьми, и часто заявляет: «Рождение детей — это лучшее, что случилось со мной в жизни».

С 2007 года встречается с аргентинской актрисой Люсилой Сола. В марте 2018 года стало известно, что его падчерица Камилла, дочь Люсилы от предыдущего брака, встречается с Леонардо Ди Каприо.

В 2011 году стало известно, что Служба внутренних доходов подала иск в суд на Аль Пачино, заявив, что он должен правительству  доллара 50 центов в качестве невыплаченных налогов ( доллара за 2008 год и  доллара за 2009 год). Представитель Аль Пачино обвинил в случившемся бывшего бизнес-менеджера актёра Кеннета Старра. В суде выяснилось, что за несколько лет Старр украл у Аль Пачино, Умы Турман и Сильвестра Сталлоне суммарно около 30 млн долларов, за что и получил 90 месяцев тюрьмы.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 Правила жизни Аль Пачино в журнале Esquire

Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии Сесиля Б. Де Милля
Лауреаты премии Obie
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники Актёрской студии
Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга
Киноактёры США
Награждённые Национальной медалью США в области искусств